Francisco Varela puede referirse a:

 Francisco Varela (h.1580-1645), pintor español;
 Francisco Varela (1946-2001), investigador chileno;
 Francisco Miguel Varela Martín (n.1994), futbolista español;
 Francisco Javier Varela Salas (n.1952), militar español, jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra.